Мацера́ція (, від  — «розм'якшую, розмочую»):
 Мацерація (біологія) — руйнування рослинних або тваринних клітин в тканинах. Природна мацерація — результат розчинення міжклітинної речовини.
 Мацерація (кулінарія) — процес розм'якшення чи розкладання продукту на шматки під дією рідини.
 Мацерація (медицина)  — просочування тканин (зазвичай шкіри) рідиною і їхнє набухання.
 В акушерстві — природне розкладання померлого плода всередині матки.
 В фармакології — процес настоювання рослинних або тваринних тканин (зазвичай рослин, цілком або частково) в рідких розчинниках, наприклад, воді, оліях, спирті, з метою віддачі своїх властивостей розчиннику і в такий спосіб його збагачення.

Посилання 
 МАЦЕРАЦІЯ  //Фармацевтична енциклопедія